«I Ran (So Far Away)» — пісня британського рок-гурту A Flock of Seagulls, другий сингл з альбому A Flock of Seagulls.

Позиції в чартах

Примітки 

Сингли 1981
Пісні The Police